Gingold ist der Familienname folgender Personen:
 Etty Gingold (1913–2001), rumänische Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Hermione Gingold (1897–1987), britische Schauspielerin
 Josef Gingold (1909–1995), US-amerikanischer Geiger und Pädagoge
 Leo Gingold (1915–?), Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus in der Résistance, Opfer der Shoa
 Peter Gingold (1916–2006), deutscher Widerstandskämpfer